Tranås bezeichnet:
 Tranås (Ort), Hauptort der Gemeinde Tranås in Schweden
 Tranås (Gemeinde), eine Gemeinde in Schweden
 Tranås (Granit), ein schwedischer Granit